Малое Раменье — название населённых пунктов в России:

 Малое Раменье — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Малое Раменье — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Малое Раменье — посёлок в Вохомском районе Костромской области.
 Малое Раменье — ликвидированная железнодорожная станция в посёлке Малое Раменье

См. также 
 Малое Скретнее Раменье — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области 
 Большое Раменье
 Раменье